Aguanish, une municipalité de la municipalité régionale de comté de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 Rivière Aguanish, un cours d'eau de la municipalité de Aguanish, dans la municipalité régionale de comté de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 Rivière Aguanish Nord, un cours d'eau du territoire non organisé de Lac-Jérôme, de la municipalité régionale de comté de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 Rivière Aguanish Nord-Ouest un cours d'eau du territoire non organisé de Lac-Jérôme, de la municipalité régionale de comté de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 Aguanish, un canton de la municipalité de Aguanish, dans la municipalité régionale de comté de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 Brisants Aguanish, situés dans la municipalité de Aguanish, dans la municipalité régionale de comté de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.